Chalcedon (Chalkedon) – miasto w starożytnej Bitynii, obecnie Kadıköy, dzielnica Stambułu
 chalcedon – minerał, odmiana kwarcu
 Chalcedon – potocznie sobór powszechny z 451 r.